Colpophyllia amarnthus är en korallart som först beskrevs av Otto Friedrich Müller 1775.  Colpophyllia amarnthus ingår i släktet Colpophyllia och familjen Faviidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stenkoraller
amarnthus